Knemiothyrium är ett släkte av svampar. Knemiothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Knemiothyrium